Allendale kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Allendale, Northumberland (Allendale Town), ort i England,

USA 

 Allendale, Illinois, ort, Wabash County, 
 Allendale, South Carolina, countyhuvudort, Allendale County, 
 Allendale, Michigan, ort, Ottawa County, 
 Allendale, New Jersey, ort, Bergen County, 
 Allendale, Kalifornien, ort, Solano County,